Баярунас — литовская фамилия.

Известные носители 
 Баярунас, Эйтвидас (род. 1963) — литовский дипломат.
 Баярунас, Ярослав Игоревич (род. 1995) — российский певец и продюсер.